Теодице́я ( «богооправдание» от  «бог, божество» +  «право, справедливость») — совокупность религиозно-философских доктрин, призванных оправдать управление Вселенной добрым Божеством, несмотря на наличие зла в мире: так называемая проблема зла.

Термин введён Лейбницем в 1710 году.

История 
Подобные доктрины с самого своего возникновения были тесно переплетены с телеологическими учениями различных философских школ, начиная с античных материалистов и стоиков, заканчивая эсхатологическими учениями христианства, иудаизма и ислама. Теодицея оказала определённое влияние на этические воззрения философских и религиозных школ и течений.

В политеизме ответственность за существование мирового зла возлагается на борьбу космических сил (например античная религия), но уже в монолатрии, предполагающей возвышение одного божества над остальным пантеоном, практически возникает проблема теодицеи (например диалог Лукиана «Зевс уличаемый»). Однако в собственном смысле этого слова проблема теодицеи конституируется в религиях теистического типа: поскольку в семантическом пространстве теистического вероучения Бог осмысливается как Абсолют, постольку он оказывается референтно последней инстанцией, несущей всю полноту ответственности за своё творение.

В контексте христианства, где уже на достаточно раннем периоде остро обозначилась эта проблема, теодицея как концептуальный и доктринальный жанр оформляется в XVII—XVIII вв. Употребление термина «теодицея» закрепляется после появления трактата Лейбница «Опыт теодицеи о благости Бога, свободе человека и происхождении зла» (1710), где он защищал идею справедливости Бога, несмотря на существование зла. В русской литературе помимо работ Льва Толстого опыт православной теодицеи в 12 письмах представлен наиболее широко в труде свящ. Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины» (1-е изд.: «Путь», М., 1914).

Критика 

Вопрос теодицеи затронут ещё в библейской Книге Иова.

Первым аналитически подошёл к теодицее древнегреческий философ Эпикур, который составил классические четыре вопроса о наличии зла и страданий в мире:  
 Бог желает избавить мир от страданий (несчастий, зла), но не может.
 Бог может избавить мир от страданий, но не желает.
 Бог не может и не желает избавить мир от страданий.  
 Бог может и желает избавить мир от страданий, но не избавляет.

Другой вариант логической формулировки проблемы теодицеи. Существует внутреннее логическое противоречие в совместном принятии следующих четырёх посылок:  
 Бог существует.
 Бог всеблаг.
 Бог всемогущ.
 Зло существует.

Если принять любые три из них, то, по всей видимости, следует отбросить четвёртую.

Примеры 
 Книга Иова
 Вавилонская теодицея
 Теодицея (Лейбниц)

См. также 
 Лучший из миров

Примечания

Ссылки 
 Theodicy // Catholic Encyclopedia
 Опыты теодицеи о благости Божией…1706-1710. // Лейбниц Г. В. Сочинения в 4 т. Т.4. — М.: Мысль, 1989. — 554 с. — (Филос.наследие. Т.108). — С.49-554.

Философские термины
Религиозная философия
Богословие
Христианское богословие